Фогг:
 Фогг, Дэниэл (род. 1987) — британский пловец.
 Фогг, Мечислав (1901—1990) — польский эстрадный певец, «долгожитель польской эстрады».
 Филеас Фогг — герой романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней».

См. также 
 Фок
 Фог